hasło – tajny parametr, stosowany w kryptografii oraz uwierzytelnianiu.
 Część artykułu hasłowego (artykułu) w encyklopedii lub w słowniku, będąca jego tytułem; wyraz lub wyrażenie opisywane (objaśniane) w artykule hasłowym; potocznie – cały artykuł hasłowy.
 Dewiza przyświecająca jakimś działaniom (reklamowym, propagandowym, promocyjnym, wychowawczym, itp.) np. Szanuj zieleń! lub Stop. Dziecko na drodze!
 Element bezpieczeństwa systemu rozpoznania – obcy / swój – między innymi w operacjach szpiegowskich, wojskowych (parol, wytrębowanie hasła) lub innych niejawnych np. hasło – odzew.
 Jeden z możliwych elementów kampanii marketingowej, reklamowej.

 Sygnał aktywizujący jakieś działania – zwłaszcza społeczne lub wojskowe.
 Hasło – polski film obyczajowy z 1976 roku. 
 Hasła – film fabularny produkcji albańskiej z 2001 roku.